Amerikai Egyesült Államok
Levant (Kansas)
Levant (Maine)